Nélson Oliveira (wielrenner), Portugees wielrenner
 Nélson Oliveira (Portugees voetballer), Portugees voetballer
 Nelson Oliveira (Uruguayaans voetballer), Uruguayaans voetballer